est la formule brute de plusieurs isomères.

 8-cyclopentyl-1,3-diméthylxanthine, numéro CAS 
 6-[(2-aminoéthyl)éthylamino]-2,3-dihydro-1,4-phtalazinedione, numéro CAS 
 N,N-diéthyl-6-nitro-1H-benzimidazole-1-méthanamine, numéro CAS 
 4-[2-(diméthylamino)éthoxy]-N-hydroxy-1-phtalazinamine, numéro CAS 
 1-[4-(2-pyrimidinyl)-1-pipérazinyl]-1,3-butanedione, numéro CAS 
 1,3-diméthyl-5-[(1-méthyléthyl)amino]-pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, numéro CAS 
 1,3-diméthyl-5-[(1-méthyléthyl)amino]-pyrido[4,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, numéro CAS 
 8-cyclopentyl-3,9-dihydro-1,3-diméthyl-1H-purine-2,6-dione, numéro CAS 
 N1-[3-(1-aziridinyl)propyl]-N2-2-pyridinyl-éthanediamide, numéro CAS 
 N1-[3-(1-aziridinyl)propyl]-N2-3-pyridinyl-éthanediamide, numéro CAS 
 3a,4a,7a,8a-tétrahydro-3a,4a,7a,8a-tétraméthyl-benzo[1,2-c:4,5-c']dipyrazole-4,8(1H,7H)-dione, numéro CAS 
 6,7-diamino-1,4-diéthyl-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, numéro CAS 
 7,8-diéthoxy-2,4-quinazolinediamine, numéro CAS 
 1-(6S)-5,6-dihydro-3-méthyl-4H-pyrrolo[1,2-c][1,2,3]triazol-6-yl]acétyl]-2-pyrrolidinone, numéro CAS 
 3,4-diméthoxy-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)hydrazone-benzaldehyde, numéro CAS 
 2,2'-[(5-phényl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)imino]bis-éthanol, numéro CAS 
 2-5-(3-méthoxyphényl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]méthylamino]-éthanol, numéro CAS 
 2,5-bis(1-aziridinyl)-3,6-bis(méthylamino)-2,5-cyclohexadiène-1,4-dione, numéro CAS 
 N-(1,1-diméthyléthyl)-1-méthyl-5-nitro-1H-benzimidazol-2-amine, numéro CAS 
 3-(dicyanométhylène)-pipérazinecarboxylate de 1,1-diméthyléthyle, numéro CAS 
 1-allyl-3-butylbutylxanthine, numéro CAS 
 D 4138, numéro CAS 
 1-méthyl-(4-nitrophényl)hydrazone-4-pipéridinone, numéro CAS 
 2-(diéthylamino)-N-isoxazolo[5,4-b]pyridin-3-yl-acétamide, numéro CAS 
  N,N-(1,2,3,4-tétrahydro-1,7-naphtalènediyl)bis-carbamide, numéro CAS 
 3,5-diamino-1H-iIndazole-1-carboxylate de 1,1-diméthyléthyle, numéro CAS 
 2-[(éthoxyimino)méthyl]-3-hydroxy-3-(1,3,4-triméthyl-1H-pyrazol-5-yl)-2-propènenitrile, numéro CAS 
 N-(2-(2-oxo-1-imidazolindinyl)éthyl)-N-phénylurée, numéro CAS 
 N,N-1,2-cyclohexanediylbis[2-cyano-acétamide], numéro CAS